Досрочные президентские выборы в Чили проходили 4 октября 1931 года после ухода в отставку президента Карлоса Ибаньеса. Новым президентом стал кандидат от Радикальной партии Хуан Эстебан Монтеро, получивший 64% голосов избирателей при явке 73,5%.

Предвыборная обстановка 
Чили особенно пострадала от Великой депрессии. Президент Карлос Ибаньес не смог справиться с кризисом и подал в отставку. Он призвал к проведению новых выборов. Три традиционные партии (Радикальная, Консервативная и Объединённые либералы) договорились о поддержке единого кандидата, радикала Хуана Эстебана Монтеро. Тем не менее, Левая конвенция (Либеральная партия) выдвинула своего кандидата, бывшего президента Артуро Алессандри, который вернулся в Чили после эмиграции в Европе. Коммунистическая партия была разделена на две фракции: Элиас Лафферте представлял сталинское крыло, а Мануэль Идальго — троцкистов. Однако, они не имели никаких реальных шансов на победу. Хотя в результате Монтеро опередил Алессандри, политическая нестабильность в стране продолжалась после выборов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Elección Presidencial 1931 

Чили
Выборы в Чили
1931 год в Чили